Păunescu sau Paunescu :

 Adrian Păunescu (n.1943 - d.2010), poet și politician român
 Bobby Păunescu (n. 1974), regizor și scenarist român
 Costel Păunescu, deputat român în legislatura 1992-1996
 Chesarie Păunescu (1888-1975), cleric ortodox român
 George Păunescu (n. 1961), pictor român
 Maria Păunescu (n. 1936), interpretă de muzică populară românească
 Nucu Păunescu (1912-1980), actor român de teatru și film
 Teiu Păunescu, senator român în legislatura 1990-1992
 Virgil Păunescu (n. 1961), profesor universitar de medicină
 George Constantin Păunescu, om de afaceri român

Vezi și 
 Păunești (dezambiguizare)
 Păun (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume proprii